Calico ist

 der englische Name für Kalmia latifolia und die Gattung der Lorbeerrosen 
 ein Farbmuster bei Katzen (und Pferden, Fischen, Schlangen), siehe Schildpattmuster
 unverarbeitete indische Baumwolle, siehe Kaliko
 ein Waffenhersteller, siehe Calico Light Weapons Systems
 ein von Google gegründetes Biotechnologieunternehmen, siehe Calico (Unternehmen)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calico (Geisterstadt), Geisterstadt in Kalifornien
 Calico (North Carolina)
 Calico (South Carolina)
 Calico (Tennessee)
 Calico Rock (Arkansas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Calico & Brown General Store, in Paint Lick, Kentucky, ID-Nr. 85001281
 Calico Mountains Archeological District, in Yermo, Kalifornien, ID-Nr. 73000430
 Calico Rock Historic District, in Calico Rock, Arkansas, ID-Nr. 85003499
 Calico Rock Home Economics Building, in Calico Rock, Arkansas, ID-Nr. 92001200
 Calico Rock Methodist Episcopal Church, in Calico Rock, Arkansas, ID-Nr. 07000971

Siehe auch:
 Calico Skies